SWZ est un code, qui signifie :
 Eswatini (Ex Swaziland), selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon cette norme, l'Eswatini (Ex Swaziland), a pour code alpha-2 SZ
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Eswatini (Ex Swaziland) a pour code SD
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, l'Eswatini (Ex Swaziland), a pour code FD
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, l'Eswatini (Ex Swaziland) a pour code 3D

 l'Eswatini (Ex Swaziland), selon la liste des codes pays du CIO

 Eswatini (Ex Swaziland), selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Eswatini (Ex Swaziland) a pour code alpha-2 WZ

SWZ est les initiales de la Swiss Wrestling Zone, l'une des trois fédérations de catch en Suisse.
 
SWZ est une extension de fichier informatique.

Code